Бозок:
 Бозок — союз огузских племен, расселившихся в XI веке в Анатолии во время Сельджукского завоевания.
 Бозок — деревня в составе Липенского сельсовета Осиповичского района Могилёвской области Республики Беларусь.
 Бозок — изначальное название провинции Йозгат в Турции.
 Бозок — городище и некрополь VIII—XVI веков на южной окраине города Астана.